

Особи 
 Франсиско де Паула Сантандер — перший президент Республіки Нова Гранада

Топоніми 

 Сантандер — департамент Колумбії
 Сантандер — комарка в Кантабрії, Іспанія
 Сантандер — місто в Кантабрії, Іспанія
 Норте-де-Сантандер — департамент Колумбії

Інше 
 Расінг Сантандер Б — іспанський футбольний клуб